Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2000 (жінки) — 6-й чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у Канаді з 3 по 9 квітня 2000 року. Матчі відбувалися у місті Міссіссога.

Топ-дивізіон

Груповий турнір 
Група А 

Група В

Втішний раунд 
5-8 місця 
7 квітня  –  8:4 
7 квітня  –  3:0
7-8 місця
9 квітня  –  3:2 
5-6 місця
9 квітня  –  4:0

Фінальний раунд 
Півфінали 
8 квітня  –  3:1
8 квітня  –  3:2
3-4 місця 
9 квітня  –  7:1
Фінал 
9 квітня  –  3:2 ОТ

Бомбардири

Найкращі воротарі

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Самі Джо Смолл
 Найкращий захисник:  Анджела Руджейро
 Найкращий нападник:  Катя Рііпі

Підсумкова таблиця

Дивізіон В 
Турнір проходив у Латвії 20-26 березня 2000.

Груповий турнір 
Група А 

Група В

Фінальний груповий турнір 
5-8 місця

1-4 місця

Кваліфікаційний турнір 
Турнір проходив в Угорщині 20-26 березня.
Група А 

Група В

Плей-оф 
7-8 місця
  —  6:0
5-6 місця
  —  2:0
3-4 місця
  —  8:1
1-2 місця
  —  3:1

Посилання 
 Чемпіонат світу на whockey.com  
 Чемпіонат світу на passionhockey.com   
 Дивізіон В на сайті iihf  
 Кваліфікація на сайті iihf  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2000 у хокеї з шайбою